Ро́берт Мю́ллер:
 Мюллер, Роберт (род. 1944) — юрист и адвокат, руководитель Федерального бюро расследований США.
 Мюллер, Роберт (1980—2009) — немецкий хоккеист, вратарь.